Nässjasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nässjasjön (Hjälmseryds socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (4,94 ha)
Nässjasjön (Ingatorps socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (28,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn